Tulare (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Tulare (Medveđa), een dorp in de Servische gemeente Medveđa
 Tulare (Prokuplje), een dorp in de Servische gemeente Prokuplje
 Tulare (South Dakota), een dorp in de Amerikaanse staat South Dakota
 Tulare County, een county in de Amerikaanse staat Californië
 Tulare Lake, een voormalig meer in de Amerikaanse staat Californië

Zie ook 
 Tule (doorverwijspagina)